Die Extraliga 2007/08 war die 16. Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit RC Sport Pardubice Pardubice, 1. Novoborský ŠK, ŠK Labortech Ostrava, ŠK Mahrla Prag, TJ TŽ Třinec, BŠS Frýdek-Místek, A64 Valoz Grygov, ŠK Sokol Plzeň I - INGEM, TJ Slávie Turnov und ŠK Zlín die zehn Erstplatzierten der Saison 2006/07 qualifiziert, außerdem waren der TJ Bohemians Prag als Sieger der 1. liga západ 2006/07 und Tatran Litovel als Sieger der 1. liga východ 2006/07 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2007/08.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Gewinnpartien.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 17. und 18. November, 1. und 2. Dezember 2007, 13. Januar, 2. und 3. Februar, 1. und 2. März sowie 12. und 13. April 2008.

Saisonverlauf 

Während der 1. Novoborský ŠK sich vorzeitig den Meistertitel sicherte und auch ŠK Sokol Plzeň I - INGEM vor der letzten Runde keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hatte, fiel die Entscheidung über den zweiten Absteiger erst in der letzten Runde, in der Tatran Litovel dem direkten Konkurrenten TJ TŽ Třinec unterlag.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2007
Schachveranstaltung 2008